Irnich ist

 Teil des Namens des ehemaligen bergischen Adelsgeschlecht Proff zu Irnich, siehe Proff (Adelsgeschlecht)

Irnich ist der Name einer Burg:
 Burg Irnich in Schwerfen, einem Stadtteil von Zülpich im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen